Le bilan par saison du Racing Club de Strasbourg présente les résultats en championnat et dans les différentes coupes à partir de la saison 1909-1910. Entre sa création à l'automne 1906 et l'année 1909, le club ne dispute que des matchs amicaux.

Bilan saison par saison 

Légende : Pts = points, J = joués, G = gagnés, N = nuls, P = perdus, Bp = buts pour, Bp = buts contre, Diff = différence de buts, C1 = Coupe d'Europe des clubs champions, C2 = Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, C3 = Coupe des villes de foires (de 1955 à 1971) puis Coupe UEFA (1971-2009) puis Ligue Europa (depuis 2009), CI = Coupe Intertoto

champion/vainqueurpromubarragisterelégué

Notes et références

Liens externes

1909-1914 
   
  Le Fußball-Club 1907 Offenburg de 1907 à 1912 sur ofv.avenit.de

1940-1945 
  Gauligen 1933-45 (40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45) sur f-archiv.de
  Germany - Championship 1940-41 sur rsssf.com
  (West) Germany - DFB Cup History 1940-43 sur rsssf.com

1919-1940 et depuis 1945 
  Classements des Championnats d'Alsace (Division d'Honneur) de 1919 à 1932 sur rsssf.com
  France - First Division Results and Tables 1932-1998 sur rsssf.com
  France - Cup History 1917-1997 sur rsssf.com
  France - List of League Cup Finals sur rsssf.com
  Statistiques par saison sur racingstub.com
  Statistiques joueurs de la saison 1933-34 à nos jours sur national-football-teams.com
  Statistiques saisons de Ligue 1 sur pari-et-gagne.com

Racing Club de Strasbourg
Strasbourg